Чемпионат Харьковской области по футболу  — украинское областное соревнование по футболу среди любительских команд.
Впервые проведен в 1926 году, до 1941 года проводился с перерывами. Проводится на регулярной основе с 1947 года. С 1991 года проводится под эгидой Харьковской областной ассоциации футбола.

Все победители

Победители 1947—1970 годов

Победители 1971—1990 годов

Победители 1991—2000 годов

Призёры с 2001 года

См. также 
 Кубок Харьковской области по футболу
 Харьковская областная ассоциация футбола

Примечания

Ссылки 
 Состояние развития футбола в Харьковской области
 Высокий уровень любителей

Футбол в Харьковской области
Региональные чемпионаты Украины по футболу